Nella Royal Navy furono presenti due classi di corazzate con eponima una nave di questo nome.

 La Classe King George V completata nel 1911
 La Classe King George V la cui prima nave fu varata nel 1939